Jongeren Milieu Actief (JMA) is een Nederlandse milieuorganisatie voor en door jongeren tot 28 jaar. JMA is de jongerenorganisatie van Milieudefensie.

Doelen en activiteiten

Doel van JMA is enerzijds om jongeren milieubewust te maken en milieuvriendelijk gedrag te bevorderen; anderzijds biedt het jongeren een plek om op hun manier te werken aan duurzaamheid en daarbij politiek en bedrijven te beïnvloeden.

Typerend voor JMA is de ludieke inslag van veel acties. Zo stond bij de campagne "MissKoop" het typetje Miss Koop centraal, een kooplustig dametje dat prijzen uitdeelde aan de producent van ‘overbodige’ producten en verpakkingen. Bij straatacties in deze campagne werd straatmeubilair tijdelijk ‘overbodig ingepakt’. Bij de campagne voor een klimaatwet in 2008 introduceerde JMA ‘klimaathelden’ in witte capes. En bij de landelijke Autovrije Zondag versierden JMA’ers fietsen van voorbijgangers ("Pimp my Bike").

Een belangrijk onderdeel van JMA is JMA@School (voorheen ecoNaction), een netwerk voor scholieren in het voortgezet onderwijs en het mbo. JMA@School geeft gastlessen op scholen, ondersteunt scholieren bij milieuactiviteiten op hun school en organiseert projecten als The Bet, een wedstrijd waarbij scholieren wedden dat ze in een paar maanden tijd een bepaald percentage CO2-uitstoot kunnen besparen.

Naast het bovenstaande heeft JMA ook meer recreatieve activiteiten voor leden en sympathisanten, zoals zeiltochten en excursies. Het verenigingsblad van JMA heet de Groene Golf en bevat naast nieuws over JMA ook beschouwingen en nieuwsberichten over het milieu in het algemeen.

Structuur en samenwerking

Jongeren Milieu Actief is formeel een zelfstandige vereniging met ongeveer 300 leden, een eigen bestuur, werkgroepen en lokale groepen, die lokaal activiteiten organiseren. Sinds de samenwerking met Milieudefensie heeft JMA een enigszins hybride structuur. De kantoormedewerkers van JMA worden namelijk betaald door Milieudefensie en maken als ‘Team Jongeren’ deel uit van de Milieudefensie-werkorganisatie. Ook is Milieudefensie medeverantwoordelijk voor de jaarlijkse grote projecten. Om de samenwerking en de projecten aan te sturen is er een coördinatiegroep met vertegenwoordigers van het JMA-bestuur, de JMA-leden, de medewerkers en Milieudefensie. Wat de projecten betreft staat deze coördinatiegroep dus feitelijk boven het bestuur.

Jongeren Milieu Actief werkt via Keigroen samen met andere jongerenorganisaties op het gebied van natuur en milieu. Ook is JMA lid van de Nationale Jeugdraad, sectie Duurzaam. Verder is JMA een van de drijvende krachten achter Young Friends of the Earth Europe. In 2008 was JMA gastheer van de tweede editie van Youpec, een internationale jongerenconferentie over duurzaamheid.

Geschiedenis

Jongeren Milieu Actief komt voort uit een initiatief in 1990 van enkele Wageningse studenten die, geïnspireerd door het Brundtland-rapport, vonden dat het de taak van jongeren is om de belangen van ‘toekomstige generaties’ te vertegenwoordigen (zie de Brundtland-definitie van duurzaamheid). Het initiatief leidde in korte tijd tot het ontstaan van 15 lokale afdelingen van studenten en andere jongeren, culminerend in een landelijke manifestatie in Den Haag op 22 april 1991 met ruim duizend jongeren en een maand milieuvriendelijk leven.

Na deze manifestatie ging Jongeren Milieu Aktief (zoals de naam toen gespeld werd) over in een vereniging met vooral veel lokale activiteiten, zoals straattheater, georganiseerd door de afdelingen, en met materialen zoals ‘Turn me off’-stickers voor het promoten van milieuvriendelijk gedrag. Na enige tijd werd het scholierennetwerk ecoNaction opgericht. Ook LHUMP en de universitaire milieuplatforms kwamen uit JMA voort, maar deze gingen na verloop van tijd zelfstandig verder.

Door een subsidiestop eind jaren negentig konden de medewerkers die ecoNaction en andere projecten ondersteunden niet meer betaald worden, waarna JMA in een financiële en bestuurscrisis kwam. Uiteindelijk, in 1999, nam Milieudefensie JMA onder haar hoede. Dankzij het succes van het project ‘The Bet’, waar vanaf eind 2000 enkele duizenden scholieren aan mee hebben gedaan, krabbelde JMA weer op.

In 2002-2003 is de samenwerking met Milieudefensie officieel vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, waarmee het officieel de jongerenorganisatie van Milieudefensie werd.
De laatste jaren heeft JMA ook verschillende projecten samen met Milieudefensie uitgevoerd, zoals ‘Stop Fout Vlees’ en de klimaatwetcampagne. Het had hierin een eigen inbreng met jongerendebatten, ‘jongerenambassadeurs’ en het ophalen van handtekeningen op de jaarlijkse tour langs (pop)festivals. Bij de klimaatwetcampagne in 2008 leverde de festivaltour 20% van het totaal aantal handtekeningen op.

Externe links 
 officiële website
 The Bet
 MissKoop (via The Internet Archive)
 Engelstalig artikel over JMA

Nederlandse vereniging
Nederlandse jongerenorganisatie
Milieubeweging